

Localidades

 Kansas City (Missouri)
 Kansas City (Kansas)
 Kansas City (Oregon)
 Kansas City (Tennessee)

Outros
 Kansas City canção composta pela dupla Jerry Leiber e Mike Stoller
 Kansas City (filme) filme estadunidense de 1996 dirigido por Robert Altman e estrelado por Jennifer Jason Leigh, Miranda Richardson, Harry Belafonte e Steve Buscemi.

Desambiguações de topônimos